El término Lao puede referirse a:
 Lao: Idioma Laosiano, lengua oficial de Laos 
 Lao: Etnia mayoritaria en Laos 
 República Democrática Popular Lao: País del sureste asiático situado entre Vietnam y Camboya, también conocido como Laos.

 Lao-Tsé: Filósofo chino del , fundador del Taoísmo.
 Lao o Laos: antigua ciudad de la Magna Grecia.

Lao Diao Bacalao